«Шок и трепет», может означать:

 «Шок и трепет» — доктрина.
 «Шок и трепет» — фильм 2017 года.

См. также 
 Шок
 Трепет